Puerto de Santa Cruz kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Puerto de Santa Cruz (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Puerto de Santa Cruz (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar